Жиндокон — село в Красночикойском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Жиндойское».

География 
Село находится в западной части района, на правом берегу реки Большой Жиндокон (приток реки Чикой), на расстоянии примерно 56 километров (по прямой) к юго-западу от села Красный Чикой. Абсолютная высота — 836 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 14 — 16 °С (абсолютный максимум — 36 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −26 °С (абсолютный минимум — −53 °С). Годовое количество осадков — 350—500 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1790 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,6 %, женщины — соответственно 51,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 256 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют начальная школа, передвижной сельский клуб, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц:
 ул. Колхозная
 ул. Транспортная

Примечания 

Населённые пункты Красночикойского района